Соревнования по прыжкам в воду проводятся на летних Универсиадах начиная с 1961 года (за исключением летних Универсиад 1975 и 1989 годов).

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

Вышка, 10 метров

Трамплин, 3 метра

Трамплин, 1 метр

Синхронный трамплин, 3 метра

Синхронная вышка, 10 метров

Командные соревнования

Женщины

Вышка, 10 метров

Трамплин, 3 метра

Трамплин, 1 метр

Синхронный трамплин, 3 метра

Синхронная вышка, 10 метров

Командные соревнования

Смешанные пары

Синхронный трамплин, 3 метра

Синхронная вышка, 10 метров

Командные соревнования

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Diving - FISU
 Международная федерация плавания (Fédération Internationale de Natation)